

Падаккаси — присілок, Орінінське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Падаккаси — присілок, Юськасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія